Ticino steht für:

 den Schweizer Kanton Tessin (TI)
 Grossregion Tessin, eine vom Bundesamt für Statistik (BFS) festgelegte Grossregion
 Kreis Ticino, ein Kreis (Verwaltungseinheit) im Schweizer Kanton Tessin
 Ticino (Fluss), einen linken Nebenfluss des Po, der von der Schweiz nach Norditalien fließt

Außerhalb der Schweiz bezeichnet Ticino folgendes:

 Ticino (Córdoba), ein Ort im argentinischen Departamento General San Martín (Córdoba) 
 Ticino (Pferd), war ein englisches Vollblutpferd